Cet article liste, sans les localiser, les communes de la wilaya d'Aïn Defla, en Algérie

Pour connaître les communes des autres wilayas algériennes, voir : Liste des communes d'Algérie.

Liste des communes de la wilaya d'Aïn Defla 

La liste ci-dessous des communes de la Wilaya algérienne de Aïn Defla est classée par ordre alphabétique:

Population de la wilaya (2018) : la population de la wilaya d’Ain Defla est estimée à 899 063 habitants à fin 2018https://www.aniref.dz/DocumentsPDF/monographies/MONOGRAPHIE%20WILAYA%20AIN%20DEFLA.pdf

Voir aussi 

Ain Defla

en:Aïn Defla Province